Агості; Аґості

 Антоніо Пачеко Д'Агості (* 1976) — уругвайський футболіст, атакуючий півзахисник і нападник, виступав за національну збірну.
 Гіго Агості (* 1936) — італійський співак, музикант і композитор.
 Ґвідо Аґості (1901—1989) — італійський піаніст і музичний педагог.
 Джузеппе Агості (1715—1786) — італійський ботанік і місіонер-єзуїт.
 Ектор Пабло Агості (1911—1984) — аргентинський філософ-марксист, політик, журналіст, есеїст, письменник, літературознавець.
 Карлос Агості (1922—2002) — мексиканський кіноактор.
 Лівія Леу Агості (* 1961) — швейцарська дипломатка.
 Лусіла Агості (* 1978) — італійська радіо- та телеведуча й акторка.
 Орландо Рамон Агості (1924—1997) — аргентинський військовий і державний діяч. Входив до складу правлячої військової хунти в 1976—1981 роках.
італійські прізвища